

Sigle 
 National Security Agency – agenzia di sicurezza statunitense
 National Security Anarchists – gruppo di hacker
 NATO Standardization Agency – organo della NATO
 Non-standard analysis – Analisi non standard
 Nuova strada ANAS
 Nodo senoatriale – componente del sistema di conduzione del cuore

Codici 
 NSA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Noosa (Australia)
 nsa – codice ISO 639-3 della lingua sangtam nama
 NSA – codice ISO 3166-2:CO del dipartimento di Norte de Santander (Colombia)
 NSA – codice ISO 3166-2:PH della provincia di Northern Samar (Filippine)